У́лица Коммуна́ров — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Коммунаров — улица в городе Иркутске.
 Улица Коммунаров — улица в городе Якутске.
 Улица Коммунаров — улица в Вичуге.
 Улица Коммунаров — улица во Владикавказе.
 Улица Коммунаров — улица в Воронеже.
 Улица Коммунаров — улица в Ельце.
 Улица Коммунаров — улица в Ижевске.
 Улица Коммунаров — улица в Ишимбае.
 Улица Коммунаров — улица в Краснодаре.
 Улица Коммунаров — улица в Керчи.
 Улица Коммунаров — улица в Медвежьегорске.
 Улица Коммунаров — улица в Новороссийске.
 Улица Коммунаров — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Коммунаров — улица в Ярославле.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Коммунаров — улица в Горелове.
 Улица Коммунаров — улица в Ольгине.
 Улица Коммунаров — улица в Петро-Славянке.
 Улица Коммунаров — улица в Сестрорецке.
 В Сочи:
 Улица Коммунаров (Весёлое).
 Улица Коммунаров (Головинка).
 Улица Коммунаров — улица в Уфе.
 Улица Коммунаров — название в 1919—1922 годах улицы Александра Солженицына в Москве.
 Улица Коммунаров — название в 1919—1993 годах Средней улицы в Пушкине (Санкт-Петербург).

Крым 
 Улица Коммунаров — улица в Ялте.

Украина 
 Улица Коммунаров — улица в Донецке.
 Улица Коммунаров — прежнее название улицы Гулака-Артемовского в Сумах.
 Улица Коммунаров — прежнее название улицы Героев Крут в Хмельницком.
 Улица Коммунаров — прежнее название улицы Добровольцев в Черкассах.

Белоруссия 
 Улица Коммунаров — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Улица Коммунаров — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Площадь Коммунаров